VM i roning 2012 var den 41. udgave af VM i roning. Det blev holdt blev afholdt i  Plovdiv, Bulgarien mellem 15. august-19. august.

Ved VM i roning 2012 endte Danmark på en tredieplads med en guld og en sølvmedalje. Henrik Stephansen fra Roklubben Furesø, Værløse vandt guld i mændenes letvægtssinglesculler, og Helene Olsen, Sarah Jørgensen, Christina Pultz og Sarah Christensen vandt sølv i letvægtsdobbeltfirer.

Resultat

Kilder 

2012
Sport i 2012